Lautaro steht für:

 Lautaro (1535–1557), chilenischer Kriegshäuptling
 Lautaro (Chile), Kommune in der Región de la Araucanía
 (2976) Lautaro, Asteroid des Hauptgürtels
 Lautaro-Insel, vor der Danco-Küste des Grahamlands, Antarktika

Lautaro ist der Familienname folgender Personen:

 Rafael Lautaro (* 2002), uruguayischer Leichtathlet